Bridge in East Fallowfield Township bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Bridge in East Fallowfield Township (Atlantic, Pennsylvania), NRHP-ID: 88000825
 Bridge in East Fallowfield Township (Mortonville, Pennsylvania), NRHP-ID: 88000878